Аргансо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10008.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 104 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 72 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 53 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 53 активных работали 51 человек (28 мужчин и 23 женщины), безработных было 2 (2 мужчины и 0 женщин). Среди 19 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об